Де́йвидас Чесна́ускис (; 30 июня 1981, Куршенай, Литовская ССР) — литовский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Литвы.

Карьера

Клубная 
Начал свою карьеру в 1997 году в клубе «Экранас» из Паневежиса. С 2000 по 2003 играл в московском «Динамо», где был игроком основы и за три с половиной сезона в клубе сыграл 69 матчей и забил 5 мячей. В 2004 на правах свободного агента перешёл в другой московский клуб «Локомотив», но не смог закрепиться в составе, и был продан в шотландский «Хартс». Летом 2009 после четырёх лет, проведённых в «Хартсе», перешёл в греческий «Эрготелис», с которым подписал годичный контракт. 8 июля 2011 года перешёл в азербайджанский «Баку», подписав с клубом двухлетнее соглашение.

В сборной 
В национальной сборной играет с 2001 года за это время провёл 47 матчей, забив 4 мяча.

Достижения 
«Экранас»
 Обладатель Кубка Литвы: 1998
 Обладатель Суперкубка Литвы: 1998

«Локомотив» (Москва)
 Чемпион России: 2004

«Хартс»
 Обладатель Кубка Шотландии: 2005/06

«Баку»
 Обладатель Кубка Азербайджана: 2011/12

Личная жизнь 
Младший брат, Эдгарас, также профессиональный футболист.

Примечания 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Экранас»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Эрготелис»
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК «Баку»
Игроки ФК «Ритеряй»